Con Storia dell'astronomia moderna si possono indicare due opere dell'astronomo e letterato francese Jean Sylvain Bailly:
Storia dell'astronomia moderna (1779) (in francese: Histoire de l'astronomie moderne, depuis la fondation de l'école d'Alexandrie jusqu'à l'époque de 1730): opera divulgativa in due volumi pubblicata nel 1779, che tratta della storia dell'astronomia dall'Antica Grecia fino al 1730;
Storia dell'astronomia moderna (1782) (in francese: Histoire de l'astronomie moderne, depuis la fondation de l'école d'Alexandrie jusqu'à l'époque de 1782): opera divulgativa in tre volumi pubblicata nel 1782. I primi due volumi sono una ripubblicazione identica dell'opera precedente; a questi Bailly ne aggiunge un terzo, originale, che copre il periodo dal 1730 fino al 1782.